Martens och von Martens är efternamn som burits av bland andra:

 Arvid von Martens (1903–1993), finländsk frälsningsofficer
 Eckhard Martens (född 1951), östtysk roddare
 Erik Martens (1900–1956), svensk skolledare
 Friderich Martens (1635–1699), tysk läkare, naturforskare och upptäcktsresande
 Friedrich Martens (1845–1909), rysk (balttysk) rättslärd och diplomat
 Georg Friedrich von Martens (1756–1821), tysk fölkrättsförfattare och urkundsutgivare
 Johanna Martens (1818–efter 1839), nederländsk brottsling
 Kari Martens (född 1957), svensk triathlet
 Karl von Martens (1790–1863), tysk ämbetsman
 Lieke Martens (född 1992), nederländsk fotbollsspelare
 Paul von Martens (1930–2017), finländsk radioman, präst och författare
 Peter von Martens (1932–1983), finländsk författare
 Rolf Martens (1942–2008), svensk schackspelare
 Wilfried Martens (1936–2013), belgisk politiker
 Wim Mertens (född 1953), belgisk kompositör, sångare och musiker

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Nederländska efternamn